Проезд Шока́льского — улица в Москве, в районах Северное Медведково и Южное Медведково, ближайшие станции метро — «Медведково» и «Бабушкинская» (Северо-Восточный административный округ). Названа в 1964 году в честь Юлия Михайловича Шокальского — учёного-океанографа, исследователя Арктики.

Расположение 
Находится в Северо-Восточном административном округе Москвы, в районах Северное и Южное Медведково. Проезд Шокальского служит продолжением Заповедной улицы, начинается от проезда Дежнёва и заканчивается сразу за Осташковской улицей. Направление до пересечения с улицей Молодцова — с севера на юг, после пересечения — с запада на восток.

Пересекается с улицей Молодцова, Сухонской улицей, Заревым проездом, улицей Грекова и Енисейской улицей. Между Заревым проездом и улицей Грекова транспортное движение по проезду прерывалось из-за пересекающей улицу насыпи Медведковского метромоста (перегон «Бабушкинская» — «Медведково»).

Префектом Беляевым в 2019 году с ошибкой в проекте построена перемычка, которая должна была соединить две части проезда Шокальского. Однако в проекте не было предусмотрено усиление тоннелей метро, и проект так и не сдали. Сквозной проезд по улице был запущен лишь 9 июля 2020 года.

Протяжённость: 2,8 километра.

На улице находятся: Медведковский отдел ЗАГС (на пересечении с улицей Молодцова; до 1992 года — «Кировский ЗАГС»), поликлиника № 218 с круглосуточно работающим травмпунктом, управа района Северное Медведково, православный храм в честь преподобного Серафима Саровского в Раево, Медведковская школьно-базовая столовая, правозащитная организация «Комитет за гражданские права».

В 2019 году у дома 33 на месте пятиэтажных домов, снесенных по программе реновации, был построен сквер «Северная медведица». В сквере установили двухметровую скульптуру из арт-бетона, изображающую символ района — белую медведицу. Для детей обустроили игровые пространства на разный возраст, а в спортивной зоне построили баскетбольную площадку и скейт-парк.

Общественный транспорт 
Движение двустороннее на всём протяжении, было исключение на участке между Заревым проездом и улицей Грекова, где трасса улицы разрывается насыпью Медведковского метромоста. Однако в 2020 было открыто сквозное движение и на этом участке.

Автобусы: 50, 71, 93 (только к ВДНХ-Северной), С15, 181, только к метро «Бабушкинская»), 696, 735, Н6

Остановки общественного транспорта с начала улицы:

 «Проезд Шокальского»: автобусы 71, 181,696, С15
 «Поликлиника № 218»: автобусы 71, 181, 346, 696, С15
 «Медведковский ЗАГС»: автобусы 71, 181, 346, 696, Н6 (только к Осташковской улице), С15
 «Раево»: автобусы 71, 181, 696, С15, Н6
 «Проезд Шокальского, дом 43»: автобусы С15, 71, 181, 696, Н6
 «Заревый проезд»: автобусы С15, 71, 181, 696, Н6
 «Храм Серафима Саровского»: автобусы 50, 93, 735

Маршрутные такси: 412, 502, 581 (из области), 554 (в область)

Здания и сооружения 
Нумерация домов от первого (1) до шестьдесят девятого (69), по левой (нечётной) стороне, и со второго (2) до пятьдесят четвёртого (54) по правой (чётной стороне).
Первоначально застраивалась левая, нечётная сторона улицы, правая сторона улицы была в основном построена в 70-е и первую половину 80-х годов XX-го века.

 Поликлиника номер 218 — дом № 8
 Управа района Северное Медведково — дом № 30, корпус 1
 Кафе «Альбатрос» — дом № 30
 Доп. офис Сбербанка № 7981/01347 — дом № 51
 Ювелирная компания «Платинор» — дом № 23А
 Храм Преподобного Серафима Саровского в Раеве с нижним Храмом Святителя Николая, Архиепископа Мир Ликийских и с крестильным Храмом Введения во Храм Пресвятой Богородицы в Раеве — напротив дома-владения № 61
 Средняя общеобразовательная школа № 276 — дом № 63А
 Японский Ресторан «Тануки» китайской и японской кухни — дом № 67, корпус 2
 МОПБО «Комитет за гражданские права» — дом № 61, корпус 1

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы Северное Медведково
 Проезд Шокальского на Яндекс. Картах
 адрес МОПБО «Комитет за гражданские права» https://web.archive.org/web/20141107201602/http://www.civilsociety.su/kontakty

Проезды Москвы
Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы Москвы, появившиеся в 1964 году